Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Турции (Южная Европа, Западная Азия).

Из 152 указанных в таблице видов, 1 находится под критической угрозой исчезновения, 5 находятся под угрозой исчезновения, 11 являются уязвимыми, 11 находятся в состоянии близком к угрожающему.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Млекопитающие
Природа Турции